La famille Krysiński appartient à la noblesse polonaise depuis . 
Il s'agit des descendants de Jehuda Leib Krysa, rabbin de Nadwórna, et de son frère, qui s’illustrèrent pendant la controverse frankiste et se convertirent au catholicisme. 

Tous deux furent baptisés dans la cathédrale de Lwów le  avec Jakob Frank et adoptèrent alors le patronyme Krysiński. Plus tard, les Krysiński furent anoblies et adoptés par la maison des Leliwa dont ils portent leurs armoiries. 

Les membres de la famille les plus connus sont : 
 Jehuda Leib Krysa, l'un des chefs de la contestation frankiste anti-talmudique ;
Dominik Krysiński (1785-1853), économiste et député à l'assemblée du Royaume du Congrès (1818-1831) ;
Jan Krysiński (1770-1837), frère du député Dominik Krysiński et du général Franciszek Krysiński, lui-même général de brigade polonais ayant pris part à l’insurrection polonaise de novembre 1830.
 Franciszek Ksawery Krysiński (1763-1824), général de l’insurrection polonaise de novembre 1830
 Ildefons Krysiński (1795-1870), médecin psychiatre ; 
 Alexander Krysiński (1802-1864), fils de Franciszek Ksawery, secrétaire et conseiller d'état major du général Chłopicki, puis Skrzynecki chefs de l'insurrection de  père de  : 
 Julia, épouse de Władysław Folkierski (1841-1904), ingénieur et mathématicien, père de : 
Władysław Folkierski (1890-1961), intellectuel polonais, historien, professeur de littérature française, deux fois ministre du gouvernement polonais en exil à Londres ;
 Zygmunt Krysiński (1814-1888), fils de Dominik Krysiński, diplômé en droit et en philosophie de l’université de Varsovie et célèbre avocat de Varsovie;
 Ksawery Krysiński (né en 1825), également fils de Dominik, avocat, père de: 
Maria Krysińska (1857-1908), fille de Ksawery, poétesse;
 Stanisław Krysiński (1846-1897), médecin, auteur de plusieurs traités de médecine et d’anatomie.

Notes 

Homonymie de patronyme